

Geografia

Austria 
 Jochberg – comune nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)
 Jochberg – ex comune ora frazione di Hollersbach im Pinzgau e di Mittersill, comuni nel distretto di Zell am See (Salisburghese)

Germania 
 Jochberg – frazione di Schneizlreuth, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Jochberg – montagna delle Alpi Bavaresi (Baviera)